Э́нтони (То́ни) Дже́ймс Фра́нклин (; род. 2 апреля 1962, Дерби, Англия) — британский бас-гитарист. Знаменит своей игрой на безладовом басу. Ему приписывают введение безладового баса в хард-рок. Самое большое влияние на него оказал басист Жако Пасториус.

Играл в группах The Firm (с вокалистом Полом Роджерсом, гитаристом Джимми Пэйджем и ударником Крисом Слэйдом) и Blue Murder (с бывшим гитаристом Whitesnake Джоном Сайксом и барабанщиком Кармайном Апписом).

Дискография 
 с Роем Харпером
 «Work of Heart» Public Records (1982)
 Roy Harper & Jimmy Page — Whatever Happened to Jugula? Beggar’s Banquet (1984)
 «In Between Every Line» EMI (1987)
 «Garden of Uranium» EMI (1988)
 «Once» EMI (1990)
 «Death or Glory» EMI 1992

The Firm
 The Firm Atlantic (1985)
 Mean Business Atlantic (1986)

 Blue Murder
 «Blue Murder» Geffen (1989)
 «Nothin' But Trouble» Geffen 1994

 с Ланой Лэйн
 «Queen Of The Ocean» 1999
 «Secrets Of Astrology» 2000
 «Ballads Collection II» 2000
 «Love Is An Illusion Special Edition» 2001
 «Covers Collection» 2002
 «Project Shangri-La» 2002
 «Gemini» 2006

 с Дереком Шериняном
 Planet X Shrapnel 1999
 «Inertia» 2001
 «Black Utopia» 2003
 «Mythology» 2004
 «Blood of the Snake» 2006
 «Molecular Heinosity» 2009

 с Гари Хауи
 Gary Hoey «Animal Instinct» Warner/ Reprise 1993
 Gary Hoey «Endless Summer 2» Warner/ Reprise 1994
 Gary Hoey «Gary Hoey» BMG 1995
 Gary Hoey «Bug Alley» Surfdog 1997

другие
 David Gilmour & Kate Bush «Secret Policeman’s Third Ball» Virgin Video (1987)
 Jimmy Page Outrider Geffen (1987)
 Glenn Hughes «L.A. Blues Authority Volume II: Glenn Hughes - Blues» Shrapnel 1992
 Tony MacAlpine «Premonition» Shrapnel 1994
 Driver «Driver» Trauma / Atlantic 1994
 Jeff Beck Tribute «Beckology» Shrapnel 1995
 Tony MacAlpine «Evolution» Shrapnel 1995
 Celestial Winds «Oceans of Love» Universe Music 1995
 MOM: Music for our Mother Ocean «Benefit compilation» Interscope 1996
 Warren DeMartini «Surf’s up» Polydor (Japan) 1996
 Carmine Appice «Guitar Zeus» Apalon (Japan) 1996
 Marty Friedman «True Obsessions» Shrapnel 1996
 Naomi Tamura «N» Polydor (Japan) 1996
 Donna Lewis «Now in a Minute» Atlantic 1996
 John Sykes «Loveland» Mercury (Japan) 1997
 Queen Tribute «Dragon Attack» JVC/ Victor 1997
 Carmine Appice «Guitar Zeus 2» Polydor (Japan) 1997
 Various «Thunderbolt — AC/DC Tribute» 1997
 Pearl «Pearl» Polydor (Japan) 1997
 Sounds of Wood and Steel «Compilation» Windham Hill 1998
 Pearl «4 Infinity» East West (Japan) 1998
 Donna Lewis «Blue Planet» Atlantic 1998
 Willie Walman «Trumpet Ride» 2002
 Various «An All Star Line Up Performing The Songs Of Pink Floyd» 2002
 Gary Wright «Human Love» Warner 2000
 Robbie Krieger «Cinematix» R & D Records 2000
 David Coverdale «Into The Light» EMI 2000
 Various «Metallic Assault: A Tribute To Metallica» 2000
 Erik Norlander «Into The Sunset» 2000
 Dario Mollo & Tony Martin «The Cage 2» 2002
 Vasco Rossi «Buoni o Cattivi» (number 1 album in Italy) 2004
 Eros Ramazzotti «Calma Apparante» (number 1 album in Italy) 2005
 Quiet Riot «Rehab» 2006
 Sir Lord Baltimore «Sir Lord Baltimore III Raw» 2006
 Menchen «Red Rock» (guitarist Bill Menchen’s project) 2008
 Wolfpakk — Wolfpakk 2011

сольные работы
 Tony Franklin «Brave New Tomorrow» (released in Japan on JVC/Victor Entertainment 2000)
 Tony Franklin «Wonderland» (released in Japan on JVC/Victor Entertainment — July 2003)

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт
 Interview with Tony in Paisajes Eléctricos Magazine (in Spanish)
 Тони Франклин играет на безладовом басу
 «Смело, товарищи, в завтра!» — статья на сайте «Музыкальной газеты»

Бас-гитаристы Великобритании
Рок-вокалисты Великобритании
Музыканты Blue Murder